«Могýчие рéйнджеры» () — американский супергеройский телесериал, созданный компанией «Saban» в 1993 году на основе японского сериала в жанре токусацу «Super Sentai». С 1997 года по 2002 год сериал  производился компанией «Saban Entertainment», с 2002 года по 2009 год компанией «BVS Entertainment», С 2010 по 2018 компанией «Saban Brands». С 2019 года производством сериала занимаются  «SCG Power Rangers» и «Hasbro».

Весной 2018 года компания Hasbro выкупила права на бренд Power Rangers у Saban Entertainment. Вместе с этим известный производитель игрушек приобрёл такие франшизы, как My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia и Treehouse Detectives. Стоимость приобретения, представляющая собой комбинацию из наличных и ценных бумаг, составляет 522 миллиона долларов США. В феврале этого года Hasbro заплатила Saban 22,25 миллиона за лицензию на Power Rangers, продукты под маркой данного бренда компания начала весной 2019 года.

Сюжет 
Каждый сезон рассказывает о том, как несколько (от трёх до шести) человек становятся Могучими Рейнджерами — героями в костюмах из спандекса, чтобы сражаться со злодеями, которые пытаются захватить или уничтожить мир. Лидером команды почти всегда был Красный Рейнджер. В большинстве серий герои сражаются с монстром, которого создал или нанял главный злодей, а иногда Рейнджерам приходится сражаться с кем-то из лидеров злодеев. Когда монстр терпит поражение на земле, он становится Мега Монстром (вырастает до огромных размеров) и тогда Рейнджеры сражаются с ним на огромных Зордах — разных роботах, которые зачастую (но не всегда) основаны на животных, машинах или восточных боевых искусствах. Зорды могут объединиться в большого человекоподобного робота — Мегазорда, в коем Рейнджеры эффективнее сражаются с Мега Монстром. Также со временем к ним может присоединиться один или несколько новых Рейнджеров. В конце сезона все Зорды соединяются в Ультразорда, который и побеждает главного злодея.

Всего вышло 29 сезонов, в первых шести действовала одна и та же команда, которая в каждом сезоне меняла кого-то из членов. Начиная с седьмого сезона, «Могучие Рейнджеры: Потерянная галактика»,  который был последним имевшим сюжетную связь с предыдущими сезонами, пошла схема «один сезон — одна команда». Также с седьмого сезона началась традиция эпизодов с объединением команд Рейнджеров, злодеев и других персонажей из разных сезонов. Начиная с 18  сезона, «Могучие Рейнджеры: Самураи», шоу вернулось к многосезонному формату, с сюжетными линиями, каждая из которых продолжается в течение двух сезонов. 26 и 27 сезоны, «Могучие Рейнджеры: Звероморферы», являются прямым продолжением 17 сезона, «Могучие Рейнджеры: RPM».

Сериал

Полнометражные фильмы

Оригинальные фильмы 

Помимо сериала компания «Saban» совместно с 20th Century Fox выпустила два полнометражных фильма: «Могучие морфы: Рейнджеры силы» в 1995 году и «Турборейнджеры» в 1997 году. И если первый фильм мало связан с сюжетом сериала, то второй является прологом к пятому сезону «Могучие Рейнджеры: Турбо».

Первая перезагрузка 

В 2014 году стало известно, что кинокомпания «Lionsgate» возродит телефраншизу «Могучие Рейнджеры» на большом экране. Над киноадаптацией будут работать совместно с компанией «Saban Brands», создателем и правообладателем бренда «Могучие Рейнджеры». Об этом сообщила Variety со ссылкой на официальные заявления студий. Главные роли в фильме исполнят Дейкр Монтгомери (Красный рейнджер), Луди Лин (Чёрный рейнджер), АрДжей Сайлер (Синий рейнджер), Бекки Джи (Жёлтый рейнджер), Наоми Скотт (Розовый рейнджер), а также Элизабет Бэнкс в роли Риты Репульсы. Режиссёром фильма стал Дин Израэлайт. Мировая премьера фильма состоялась 22 марта 2017 года. В России фильм появился на больших экранах 23 марта 2017 года.

Вторая перезагрузка 
Разработкой нового фильма во франшизе «Могучие рейнджеры», который станет очередным ее перезапуском, занимаются Entertainment One и Netflix. Режиссёром фильма назначен Джонатан Энтвистл, а сценарий напишет Брайан Эдвард Хилл.

Примечания

См. также 
 Super Sentai

Ссылки 
 «Power Rangers» — официальный сайт сериала

Могучие Рейнджеры
Walt Disney
Программы телеканала Fox
Экшен-телесериалы США
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы Amblin Entertainment
Телесериалы США, запущенные в 1993 году
Телесериалы о супергероях
Научно-фантастические телесериалы США